Stefan Bell est un footballeur allemand, né le  à Andernach en Allemagne. Il évolue actuellement en Bundesliga au FSV Mayence 05 comme arrière central.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
Néant

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du TSV Munich 1860
Joueur de l'Eintracht Francfort
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Naissance en août 1991
Naissance à Andernach